Patricia Lake bezieht sich auf:

 Patricia Lake (1923–1993), US-amerikanische Schauspielerin und Radiokomödiantin
 Patricia Lake (Alberta), See im Jasper National Park, Alberta, Kanada
 Patricia Lake (Wisconsin), See in Oneida County, Wisconsin, USA